|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bangalore (officieel Bangalore Open) van 2006 vond plaats van 13 tot en met 19 februari 2006 in de Indiase stad Bangalore. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sania Mirza was het eerste reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Mara Santangelo uit Italië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Kroatische Jelena Kostanić in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Santangelo wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltoernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Yan Zi en Zheng Jie hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Nicole Pratt en Mara Santangelo, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Liezel Huber en Sania Mirza won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste Russische koppel Anastasia Rodionova en Jelena Vesnina in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daarnaast elf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Indiase Mirza geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bangalore 2006
Bangalore